Камтытыгем — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 1 км по правому берегу реки Узунтытыгем. Длина реки составляет 23 км.

Данные водного реестра 

По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Бассейн Кызылшина
Реки Кош-Агачского района